

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Whitewater – census-designated place della Contea di Riverside, California
 Whitewater – città della Contea di Wayne, Indiana
 Whitewater – città della Contea di Butler, Kansas
 Whitewater – township della Contea di Grand Traverse, Michigan
 Whitewater – città della Contea di Cape Girardeau, Missouri
 Whitewater – città del Contea di Jefferson e della Contea di Walworth, Wisconsin
 Whitewater – fiume della Carolina del Sud

Altro
Scandalo Whitewater – scandalo che coinvolse Hillary Clinton e Bill Clinton all'inizio del primo mandato di quest'ultimo alla presidenza degli Stati Uniti d'America